Imsbach steht für
 Imsbach, Ortsgemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Imsbach, historische Bezeichnung des Ortsteils Imsbacherhof von Trulben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Imsbach (Alsenz), rechter Zufluss der Alsenz
 Imsbach (Prims) oder Borsbach, linker Zufluss der Prims in Primstal, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hofgut und Landschaftspark Imsbach, siehe: Naturlandstiftung Saar#Hofgut und Landschaftspark Imsbach

Siehe auch:
 Imbach